es un personaje ficticio de la franquicia de juegos de rol Cyberpunk de Mike Pondsmith.

Es el segundo hijo varón de Saburo Arasaka y el primer hijo de Michiko Arasaka, y el líder rebelde bōsōzoku de los Dragones de Acero, así como un afiliado cercano del Loto de Hierro. Aunque era un líder jurado de los bosozoku, finalmente se convirtió en el heredero del imperio Arasaka después de la muerte de Kei, su hermano mayor. Yorinobu no estuvo de acuerdo con todo lo que su padre se propuso lograr y abandonó todo por eso. Es apasionado, cariñoso y decidido más que cualquier otra cosa.

Yorinobu fue el carismático contador de Johnny Silverhand en Tokio (aunque no toca en una banda) y era conocido por animar al público japonés a rebelarse contra los amos corporativos. Yorinobu todavía se preocupaba por su hermana Hanako y aunque frecuentemente hablaba con ella a espaldas de su padre, él juró algún día a salvarla. En 2077, Yorinobu todavía se rebela contra su padre, pero no lo ha visto en décadas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el poder del gigante corporativo era imposible de derrotar, al menos desde el exterior.

Biografía

Vida temprana 
Yorinobu nació el 8 de septiembre de 1995 de Saburo y Michiko Arasaka en Tokio, Japón. Desde muy joven, se le dieron las riquezas y los beneficios que obtendría de cualquier miembro de la familia Arasaka, incluida la mejor educación del país. Al crecer junto a su hermana Hanako, estaban felices de estar dentro del recinto de la familia Arasaka. Yorinobu se crió con una dichosa ignorancia hacia la corporación de su padre, algo que Saburo pensó que era importante mantener en secreto hasta que estuviera listo.

En el día después de que Yorinobu tuviera 21 años y se graduara de la Universidad de Tokio, Saburo lo llevó a sus aposentos privados en el complejo. Su padre, orgulloso de su logro, le explicó la verdadera naturaleza de Arasaka Corporation. En lugar de estar de acuerdo con la visión de su padre, como lo había hecho con Kei, su medio hermano mayor, Yorinobu estaba horrorizado en secreto y decidió permanecer en silencio mientras su padre seguía hablando. Esa noche, después de una cena de celebración en su honor, Yorinobu salió del complejo y desapareció en la noche de Tokio. Sabiendo lo que sucedía dentro de la megacorporación, odiaba lo que su padre estaba tratando de lograr y prometió detenerlo, al mismo tiempo que quería salvar a su hermana de ser evolucionada.

Inicios contra el derrocamiento del imperio Arasaka 
Cuatro años más tarde, al cumplir los 25 años, Yorinobu había reunido a su alrededor a un grupo de nómadas duros de Tokio (bōsōzoku): Kotetsu no Ryu o los Dragones de Acero y los bōsōzoku habían jurado exponer a Arasaka y lucharon por su desaparición. Por la noche merodeaban por los cañones de la ciudad, acosando a los empleados de Arasaka y desenterrando información sobre las operaciones encubiertas de Arasaka. El conocimiento de Yorinobu de las instalaciones de Arasaka y los procedimientos corporativos les dio a los Dragones de Acero algunas ventajas, pero aún carecían del poder o la información para hacer avances serios contra la corporación. Yorinobu fue, sin embargo, capaz de pisar el mundo de la calle y la torre corporativa con igual facilidad. Cuando no estaba cabalgando con sus hombres, viajaba por el mundo, encontrándose con otros enemigos de Arasaka, buscando fondos y equipo. Lento pero seguro, su operación estaba creciendo.

Saburo amaba a su hijo y estaba muy entristecido por su deslealtad, pero reconoció que Yorinobu necesitaba ser tratado o amenazaba a su megacorporación y Kei (que odiaba a Yorinobu por su deserción) había jurado matar a su medio hermano. Hanako, por otro lado, todavía amaba a su hermano y siempre habían sentido un vínculo especial entre ellos. Aunque ella no lo sabía en ese momento, él había jurado liberarla de las garras de su padre y una vez al mes, Yorinobu y Hanako se comunicaban en secreto a través de la Red, reafirmando su amor fraternal el uno por el otro.

Yorinobu visitó a Night City para recopilar información de sus contactos. Durante una de las redadas de Arasaka en la ciudad, algunos de los contactos locales de Yorinobu fueron hechos prisioneros, interrogados y luego ejecutados. Uno de estos contactos fue Hiraga, que conocía las identidades de muchos funcionarios de alto rango y proveedores de los Dragones de Acero. La información obtenida de los Dragones de Acero se almacenó en la Torre Arasaka en Night City y antes de que pudiera enviar a Kei en la sede de Tokio, Yorinobu hizo que un contacto interceptara los datos antes de que pudieran enviarse. Con los datos, había una orden de asesinato de los oficiales de alto rango además de los Dragones de Acero, pero su contacto fue rastreado y tuvo que cometer seppuku después de destruir los datos para evitar la captura. Desafortunadamente, el director de seguridad regional de Arasaka, Iwasao Koremichi, supuestamente tenía una copia impresa con los datos.

Falsa reconciliación y líder de la facción Taka 
Durante la Cuarta Guerra Corporativa, Yorinobu desempeñó un papel muy importante. No se puso del lado de Militech Corporation durante la guerra, a pesar de sus intentos de atraerlo a su lado. En cambio, desempeñó un papel en el suministro de información al gobierno de Japón que ayudó a nacionalizar las oficinas locales de Arasaka. Sin embargo, incluso después de todo el daño y de escuchar sobre el ataque terrorista en la Torre Arasaka en Night City, todavía no fue suficiente para destruir a Arasaka. Yorinobu aprendió que si Arasaka sería destruido, debe ser desde adentro.

Después de que terminó la guerra, Yorinobu asistió al funeral de Kei, y fue aquí donde se reconcilió con su padre. Con la ayuda de su hermana Hanako, Yorinobu poco a poco volvería a ser bienvenido a la familia.

En 2045, Yorinobu lideró la facción Taka (鷹) de Arasaka Corporation. Se aseguró de que durante la guerra fuera imposible encontrarlo y trató de reconciliarse con su padre tiempo después, pero todavía seguía jugando al juego del renegado y se oponía a las otras facciones, aún dándole la espalda a su padre (se debe a que Yorinobu no hablaba con él en décadas). Mientras su padre mantuviera el control bajo de la facción Kiji (雉), Yorinobu seguiría ahí tratando de provocar su caída, aunque esta vez había planeado ser más sutil que sus esquemas anteriores.

Control total del imperio Arasaka 
En 2077, Yorinobu se puso en contacto con Ronald Cheever, un gerente de operaciones de NetWatch y los dos discutieron una cooperación que implicaba obtener una muestra del biochip de la Reliquia con un engrama válido. Yorinobu vio una oportunidad y robó un prototipo de la Reliquia de uno de los laboratorios de su padre en Tokio. Luego se aseguró de que el engrama del biochip fuera de Johnny Silverhand y después de retirarse a Night City, Anders Hellman le advirtió que el biochip era un prototipo y no estaba listo para su uso en su estado actual. Yorinobu finalmente habló con Hellman por teléfono y fue entonces cuando Hellman le advirtió que hablara con su padre antes de nada, ya que él estaba personalmente involucrado en el proyecto.

Saburo llegó a Night City poco después para recuperar lo robado y enfrentarse solo a Yorinobu en una habitación privada. En un ataque de ira, Yorinobu asesinó a su padre y luego lo encubrió afirmando que un asesino había envenenado a su padre. A partir de ahí, Yorinobu tomó el control total de Arasaka Corporation y comenzó a hacer cambios desde adentro. Sus decisiones comenzaron a surtir efecto cuando comenzó a retirar instalaciones en Fukuoka y Kitakyushu en Japón, por su plan para sabotear la megacorporación desde adentro y deshacer mucho de lo que su padre construyó todo cuando había comenzado.

Yorinobu participó en el desfile en honor a su padre con la aprobación de Michiko y Hanako. Durante esto, Hanako fue secuestrada y él trabajó rápidamente para rescatarla con su jefe de seguridad, Adam Smasher. Después de rescatar con éxito a su hermana Hanako, Yorinobu hizo una declaración pública de que cualquiera que dañara a un miembro de la familia Arasaka sería castigado.

Decidió ordenar a su facción que vigilara a Hanako y la mantuviera a salvo en la propiedad de Arasaka, en North Oak. Más tarde, Yorinobu convocó una reunión de emergencia de la junta de supervisores de Arasaka en Night City, altos ejecutivos de Tokio, así como directores de las sucursales de París, Shanghái y Kinshasa, donde ellos se reunieron en la Torre Arasaka de la sede de la División Americana. Yorinobu tenía un plan para dar un golpe militar que le daría a él y a los leales a su facción el control total de Arasaka Corporation para su plan de sabotaje, ya que parte de su plan también involucraba a sus facciones en Night City, Kioto, Dubái y París. Se ordenó a las tropas leales a Yorinobu que destruyeran todas las demás facciones dentro de la megacorporación, así como que destituyeran la junta directiva para obtener el control total.

 Epílogos donde Arasaka Corporation resulta herido y Yorinobu logra sabotear la megacorporación: Yorinobu tuvo éxito en sus planes de sabotear el imperio Arasaka, perdiendo gran parte de su poder político y control sobre el mundo. El proyecto de la Reliquia fue descartado ya que la megacorporación perdió miles de millones. El futuro de Arasaka Corporation no estaba claro y tomaría tiempo para la reorganización para que Megacorp volviera a un estado estable. Yorinobu regresó a la sede de Tokio después de dejar Night City, afligido por su hermana, que se había convertido en una baja en la lucha.

 Si V aceptó la oferta de Hanako: Hanako junto con V asaltaron los escalones superiores de la torre de Arasaka para destronar el reinado tiránico de Yorinobu Arasaka. Yorinobu le explicó a V que intentó todo para poner fin al Imperio Arasaka y evitar que su padre siguiera sus ideales. Yorinobu revela que no buscó el poder y el control, sino solo liberar a la gente de la tiranía de Arasaka Corporation y liberarlos de su miedo a Saburo. Si V tiene éxito, el intento de suicidio de Yorinobu se detendrá y Hanako consolará a su afligido hermano mientras le dice que no teme las próximas consecuencias, que luego se revelan como que su conciencia se sobrescribe y se reemplaza con el engrama de Saburo.

Ambiciones 
Desde que su padre le habló sobre los secretos de su empresa y sus ambiciones, nunca ha perdido de vista su objetivo, derribar a Arasaka Corporation. A medida que Yorinobu se distanció de su padre, llegó a odiarlo y cuando Saburo veía a alguien como un enemigo, lo eliminaba sin piedad y creyendo que el fin justificaba los medios, esta era una forma de vida que Yorinobu nunca podría aceptar. El miedo que su padre infundía a la gente era su mayor fortaleza y Yorinobu lo sabía, ya que era uno de los pocos que no le temía. Para poner fin a lo que él creía que eran los objetivos tiránicos de Saburo, comenzó con pandillas dentro de Tokio (Dragones de Acero, Loto de Hierro, entre otros), los objetivos de las bandas bōsōzoku eran exponer las operaciones de Arasaka (así como otras megacorporaciones) y destruir las áreas que debilitarían las operaciones de la megacorporación.

Sin embargo, a pesar de su batalla y lucha en las calles de Tokio, Yorinobu nunca estuvo satisfecho con los resultados hasta que finalmente, la Torre Arasaka en Night City fue destruida por una mini bomba nuclear y se dio cuenta de que nada sería suficiente para detener a Arasaka y su padre. Dejó los Dragones de Acero y volvió con su familia, esta vez queriendo destruir la megacorporación desde adentro. El único propósito de Yorinobu en la vida seguía siendo eliminar el miedo que su padre trajo al mundo.

Curiosidades 
 Su nombre puede ser una referencia a Tokugawa Yorinobu, un daimyō japonés de la vida real y miembro de la familia Tokugawa en la que parece basarse la familia Arasaka.
 Su nombre en el kanji nativo parece ser 荒坂 頼宣, según una publicación de un moderador del foro CD Projekt japonés.
 En el videojuego Cyberpunk 2077 puede encontrar una foto de la familia Arasaka en la oficina personal de Yorinobu, pero con el rostro de Saburo tapado con un vaso de whisky. En la oficina de Saburo, se puede encontrar la misma imagen con el rostro de Yorinobu oscurecido.
 En el final de Arasaka, V se refiere a Yorinobu como el hermano pequeño de Hanako. Esto es un descuido o un error por parte de V, ya que Hanako es la menor de los hijos de Saburo. Hanako también se dirige regularmente a Yorinobu como su hermano mayor en japonés (niisan).

Referencias

Enlaces externos 
Este artículo usa material del artículo Yorinobu Arasaka de Cyberpunk Wiki en FANDOM y se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 (Unported).